Park Place peut désigner :
 Park Place Entertainment Corporation, une chaine d’hôtels casinos qui change de nom pour celui de Caesars Entertainment ;
 Park Place Hotel and Casino, un hôtel casino situé à Atlantic City, plus tard renommé Bally's Atlantic City ;
 Park Place, une série de télévision de CBS ;
 Park Place, un immeuble de 234 mètres à Dubaï.